Welsh Premier League 2017/2018 var den 26:e säsongen av Walesiska Premier League. Säsongen startade den 11 augusti 2017 och slutade i april 2018. The New Saints var regerande mästare och lyckades försvara titeln.

Tabeller

Poängtabeller

Resultattabell

Omgångar 1–22

Omgångar 34–38

Övre halvan

Nedre halvan

Europa League-Playoff

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Storbritannien
2018 i Storbritannien
2017/2018
Premier League Wales